Faustine steht für:
 Faustine (Goethe), literarische Figur von Johann Wolfgang von Goethe
 Faustine, Gemälde von Maxwell Armfield, heute im Musée d’Orsay in Paris
 Faustine, Drama (1864) von Louis Bouilhet
 Faustine, Roman (1889) von Silvia Andrea
 Faustine, Roman (1991) von Emma Tennant
 Gräfin Faustine, Roman (1841) von Ida Hahn-Hahn
 L'Impératrice Faustine, Historiendrama (1891) von Stanislas Rzewuski
 Faustine, der weibliche Faust, Tragödie (1898) von Wilhelm Schaefer (Schriftsteller)
 Faustine et le Bel Été, französischer Film (1972) von Nina Companéez

 Faustine, Tomatensorte, siehe Liste der Tomatensorten/F

Siehe auch:
 Faustina